Attilio Salvadè (1882-1944) – calciatore svizzero
 Franco Salvadè (1960) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Giorgio Salvadè (1949-2012) – politico e medico svizzero